Графы Тускулумские (), Теофилакты — один из самых могущественных родов Италии в X—XII вв., на протяжении X—XI вв. выдвинувший ряд пап и антипап, контролировавший государственную политику.

Взяв в начале X века контроль над властью в Риме, графы Тускулумские создали формулу, которая разрешила дуализм гражданской и религиозной власти в Святом городе: один из членов семьи становился папой (религиозный лидер), а второй консулом (гражданский лидер). При этом было общепринято, чтобы папа выбирался из знати Рима (noble-papacy).

Придерживались провизантийской и антигерманской политики. Власть этого рода была чрезвычайно велика, в частности, представительницы первого и второго поколения этой семьи — Феодора и Марозия — ответственны за целый период в истории папства, называемый порнократия (владычество блудниц), так как назначали папами своих фаворитов и родственников. По окончании этого периода контроль над Римом выскользнул из их рук и перешёл к извечным соперникам — клану Кресцентиев.

Закат влияния графов стал очевидным с началом правления Льва IX в 1049 году. Именно их владычество привело к реакции, известной как григорианская реформа. Последующие события (с 1062 г.) подтвердили произошедшие фундаментальные изменения в государственных настроениях. Графы стали поддерживать императоров Священной Римской империи против римских реформаторов. С 1059 г. папский декрет Николая II закрепил новые правила избрания папы (конклав), тем самым положив конец правилу «знатных пап».

Последним графом Тускулумским был Ранульф, скончавшийся в 1179 г. и отдавший город Тускул и титул папе римскому, но, как считается, его дядя Петр стал родоначальником прославившейся позднее семьи Колонна.

Происхождение рода 
Родоначальником династии является Теофилакт, граф Тускулумский (комит Тускулум). Его происхождение не ясно, возможно имел германские или же византийские корни. Командовал военными силами Рима. В 901 году он впервые упоминается как сенатор Рима и доверенное лицо Людовика Прованского, императора Запада. Возможно, находился в родственных связях с папой Сергием III.

История ранних поколений семьи, а также некоторых ветвей позднего времени, не прослеживается с ясностью. Ученые предлагают несколько вариантов реконструкции родословного древа.

Список графов 

 Теофилакт I (до 864—924 или 925)
 Альберих I Сполетский (ум. 924) — зять предыдущего, муж Марозии, дочери Теофилакта
 Альберих II Сполетский (род. 912), сын, граф в 924—954 гг.
 Григорий I, граф Тускулумский — сын (или внук) предыдущего, граф ок. 954—1012 гг. Титулы — Excellentissimus vir — Praefectus navalis; передал в дар Нилу Россанскому земли будущего монастыря Гроттаферрата
 Теофилакт II, сын, граф до 1012 гг., в 1012—1024 гг. — папа римский
 Роман, брат предыдущего, граф в 1012—1024 гг., в 1024—1032 — папа римский. Титулы — Consul et dux, senator.
 Альберик III, граф Тускулумский, брат предыдущего, граф в 1032—1045 гг. Титулы — Imperialis palatii magister Consul et dux — Comes sacri palatii Lateranensis.
 Теофилакт III, (род. 1012), сын, граф в 1024—1032 гг., с 1032 — папа римский (три срока)
 Григорий II, граф Тускулумский, брат предыдущего, граф в 1044—1058. Титулы — Consul, nobilis vir, senator Comes Tusculanensis.
 Григорий III, граф Тускулумский, брат, граф в 1058 — ок.1108 гг. Титулы — Comes Tusculanensis Consul, illustris.
 Птолемей I, граф Тускулумский, сын, граф в ок. 1108—1126 гг. Титулы — Consul, comes Tusculanus.
 Птолемей II, граф Тускулумский, сын, граф в 1126—1153 гг. Соправитель с братом. Титулы — Comes de Tusculano.
 Ранульф, граф Тускулумский, брат предыдущего, граф в 1153—1179. Соправитель с братом. Титулы — Nobilis vir, dominus.
 Джионата, сын Птолемея I, граф

Список пап из рода Теофилактов 
 Иоанн XI (931—935) — сын Марозии
 Иоанн XII (955—964) — сын Альберика II
 Бенедикт VII (974—983) — папа, сын Деодата (Давида)
 Бенедикт VIII — (1012—1024), бывший граф, сын графа Григория I
 Иоанн XIX — (1024—1032), бывший граф, брат предыдущего
 Бенедикт IX — (1032—1048), бывший граф, сын Альберика III
 Бенедикт X — (1058—1059), антипапа, племянник предыдущего, сын Гвидо
 Виктор IV (второй) — антипапа, племянник графа Ранульфа

Прочие 
 Иоанн I, сын Теофилакта II
 Гай, Петр и Октавиан — братья Григория II

Ссылки 
 Родословное древо римских пап

Литература 
 George L. Williams. Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes

Графы Италии
История папства